На этой странице помещён список ракетных крейсеров ВМС США

Ракетные крейсера

Примечания 

Ракетные крейсера
Ракетные крейсера США